, fut un comte de Mortagne-au-Perche au .

Il apparaît à plusieurs reprises entre 941 et 946 dans l'entourage du robertien Hugues le Grand. Il semble identique à Hervei comiti Mauritianae cité le  dans une vente.

Sa famille 
Sa famille n'est pas mentionnée par les documents contemporains. Son nom est indubitablement rorgonide. Une généalogie antérieure au  et insérée dans le cartulaire de Saint-Denis de Nogent donne la famille des Rotrou, comtes du Perche et vicomtes de Châteaudun, comme descendante du comte Hervé. À l'origine de cette famille, il y a une Hildegarde (v.935 † v.1020), sœur d'une Gerberge, mariée à Gilduin de Saumur, mère d'un Hervé et grand-mère de deux Geoffroy. Chronologiquement, Hildegarde et Gerberge sont probablement deux filles du comte Hervé. La présence de prénoms rorgonides (Hervé, Gauzbert) et hugonides (Hugues, Fulcois) renvoie à la descendance du comte , qui épousa probablement une rorgonide. Chronologiquement le comte  du Maine serait un fils d', comte du Maine.

Settipani lui propose comme épouse une fille du rorgonide Gauzfred/Geoffroi, comte de Nevers, vicomte d'Orléans, et possessionné dans le Gâtinais (cité vers 935-942). Son raisonnement est le suivant : la vicomté d'Orléans est devenue un peu plus tard le comté du Gâtinais, et Geoffroy Ferréol, fils d'Hugues du Perche, devinrent comtes du Gâtinais à l'extinction de la première Maison du Gâtinais (celle issue du vicomte Geoffroy et fondée par les Valois-Vexin, dont les comtes de Gâtinais  et son fils Aubry le Tors ci-dessous). Pour lui, les droits de Geoffroy Ferréol sur le Gâtinais peuvent s'expliquer entre autres parce qu'il descendait du vicomte Gauzfred d'Orléans (cf. le tableau ci-après : Hugues du Perche serait un arrière-petit-fils d' et de sa femme fille du vicomte Gauzfred). Or si la succession du Gâtinais s'était faite sur cette base, ce seraient davantage les comtes d'Anjou qui auraient hérité du Gâtinais (car Gerberge, la femme de , pourrait être une fille de Gauzfred). En fait, sans rejeter forcément une parenté directe entre Gauzfred et Ferréol, il faut plutôt convenir que si Geoffroy Ferréol hérita du Gâtinais, c'est en tant que demi-frère maternel (utérin) du précédent comte, Aubry le Tors (leur mère : Béatrice de Mâcon ; par ses lits successifs, elle transmet sans doute le Gâtinais d'une dynastie comtale à l'autre). Remarquons d'ailleurs que Christian Settipani lui-même a mis en évidence la probable parenté entre le vicomte Gauzfred et Aubry le Tors, via le père de ce dernier, le comte , le premier mari de Béatrice (voir aussi l'article Rorgonides) : le père du comte  serait , et sa mère, Adèle, une fille de  d'Anjou x Gerberge ci-dessus (fille probable du vicomte Gauzfred !).

Source 
 .

Herve 01
Herve 01
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque